Plush lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Plush (Oregon)

Egyesült Királyság 
 Plush (Egyesült Királyság)

Zene 
 Plush (dal) – Stone Temple Pilots-dal
 Plush (együttes) – dél-afrikai akusztikusrock-együttes
 Plush (zenész) – Liam Hayes amerikai szórakoztató álneve

Egyéb 
 Plush (film) – amerikai film